Antenne 2 (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma
 een oude naam van de Franse nationale zender France 2